Associació Mèdica Mundial, confederació internacional d'associacions de metges
 Arts marcials mixtes, una especialitat dins de les arts marcials